Metacyclops spartinus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1966 roku na podstawie prac naukowych amerykańskiego biologa Ernesta Rubera.

Przypisy 

Metacyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1966 roku